Tärnan kan syfta på:
 S/S Tärnan av Göteborg – ett ångfartyg
 S/S Tärnan av Waxholm – ett ångfartyg
 Tärnan, en minsvepare, se HMS M4
 Tärnan (biograf) – en nedlagd biograf i Aspudden,

Sjöar
 Tärnan, Vallentuna, sjö i Vallentuna kommun,  (1,06 km²)
 Tärnan, Södermanland, sjö i Nynäshamns kommun,  (21 ha)
 Tärnan (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,

Se även
Tärnen
Tärna

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn